Ajlun (gouvernement), een gouvernement van Jordanië 
 Ajlun (stad), de hoofdstad van dit gouvernement